Вильяр-и-Веласко ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 61,70 км². Население — 109 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Куэнки